Гунба — абхазская фамилия. Известные носители:
 Гунба, Бадра Зурабович (род. 1981) — член правительства, министр культуры Республики Абхазия, кандидат экономических наук.
 Гунба, Михаил Михайлович (1925—2014) — абхазский историк, археолог и этнограф.
 Гунба, Саида Каносовна (1959—2018) — советская легкоатлетка, в основном выступавшая в метании копья.